Тип 22 «Бродсуорд» — фрегаты британского Королевского флота. Построено в общей сложности 14 кораблей этого типа трёх модификаций. Последний фрегат этого типа «Корнуолл» выведен из состава флота 30 июня 2011 года.

Семь кораблей ранних модификаций были проданы Бразилии, Румынии и Чили. Шесть из них остаются в строю и один был продан на металлолом. Из списанных судов, два были потоплены в качестве мишеней, и пять проданы на металлолом.

Номенклатура

Бродсуорд, Боксер 
Первоначально предполагалось, что имена всех кораблей типа 22 будут начинаться с «B» (Broadsword и т. д.), так как с «А» начинались имена кораблей типа 21 (Amazon и т. д.). Это правило нарушилось Фолклендской войной, когда два новых корабля были названы в честь потопленных эсминцев Sheffield и Coventry. Ещё один корабль, ранее заказанный, но постройка которого ещё не началась, был переименован из «Bloodhound» в «London».

Корнуолл 
Алфавитный порядок был восстановлен в модификации 3 кораблей (Cornwall и т. д.), однако был временно нарушен с появлением кораблей типа 23, которые именовались английских герцогств (Norfolk, Lancaster и т. д.). В последней серии английских эскортных кораблей (тип 45 или Daring) алфавитный порядок вновь восстановили, используя имена эсминцев 1930-х и 1950-х годов.

Имена, выбранные для четырёх кораблей модификации 3 корабли представляли собой смесь: два, Cornwall и Cumberland, возродили традицию давать кораблям имена английских графств, которая ранее существовала для броненосных крейсеров Первой  и тяжелых крейсеров Второй Мировой Войны. Ещё два корабля модификации 3, Chatham и Campbeltown, названы в честь городов. Первое имя унаследовано от легкого крейсера постройки 1911 года, а последнее — от наиболее известного американского эсминца, переданного в королевскому флоту в 1940 году.

Дизайн 
Тип 22 разрабатывался как специализированный противолодочный корабль, способный внести заметный вклад в военно-морские силы НАТО. В течение службы корабли модернизировались и превратились во фрегаты общего назначения, оснащённые противокорабельным, противовоздушным и противолодочным оружием. Они были построены тремя сериями, породив три подтипа: четыре корабля подтипа Broadsword, шесть подтипа Boxer и четыре подтипа Cornwall.

Четыре корабля подтипа Broadsword (который включал двух ветеранов Фолклендской войны) были проданы в Бразилии в середине 1990-х годов. Румыния приобрела и модернизировала два корабля модификации 2, ещё один был куплен Чили.

В течение службы корабли были усилены средствами командования, контроля и координации, в результате чего они часто использовались в качестве флагманских кораблей во время развёртывания.

Эволюция 
После отмены авианосной программы CVA-01 в 1966 году, Королевский флот пересмотрел концепцию надводного флота и сделал вывод, что следующие пять новых типов кораблей должны были представлять:
 Крейсер, несущий большие противолодочные вертолёты (это требование в конечном итоге привело к появлению лёгких авианосцев типа «Invincible»;
 Эсминец ПВО, меньший по размерам и более дешёвый, чем «Каунти» (это привело к созданию типа 42);
 Ракетный фрегат в качестве возможного преемника Типа 12 «Линдер» (это привело к созданию типа 22);
 Дешёвый патрульный фрегат (это привело к созданию типа 21);
 Тральщик двойного назначения в качестве преемника кораблей типа «Ton» (это привело появлению типа «Hunt»).
Из перечисленных типов кораблей наивысший приоритет сначала был отдан эсминцу ПВО, который был необходим, чтобы развернуть в море комплексы Sea Dart в количестве, способном компенсировать вывод из состава флота авианосцев.

Визуально преемственность между типом 12 и типом 22 не очевидна, хотя много говорилось о сходстве формы подводной части корпуса. Из-за загруженности в 1960-х годах Адмиралтейского конструкторского отдела, была приобретена разработка частной фирмы (тип 21) как промежуточный вариант, пока тип 22 находился в стадии разработки. Процесс проектирования, которому сильно мешала приоритетность типа 21 и срочная необходимость в типе 42, ещё более затормозился затяжной попыткой разработать совместный англо-голландский проект. Первый  корабль типа 22 был заказан в 1972 году на верфи  Yarrow Shipbuilders; Yarrow провёл большую часть детального проектирования, тогда как ответственность в целом лежала на Ship Department в Бате.

Длина первых четырёх кораблей типа 22 была продиктована размерами крытого комплекса реконструкции фрегатов (Frigate Refit Complex) на верфи Девонпорт. Корабли оснащались сочетанием газовых турбин Olympus и Tyne по схеме COGOG. Машинные помещения были расположены как можно дальше в корму для минимизации длины валов. Конфигурация кормовой части была обусловлена наличием большого ангара и полётной палубы на полную ширину корпуса.

Вооружение корабля определялось первичной противолодочной функцией в сочетании с вероятным будущим расширением функций до корабля общего назначения. Основным противолодочным оружием стал вертолёт Lynx, трёхтрубный торпедный аппарат (STWS) и буксируемый гидроакустический массив 2087. Противовоздушная оборона была представлена двумя шестиконтейнерными пусковыми установками ЗРК самообороны Seawolf (GWS 25). Противокорабельное оружие состояло из четырёх ракет «Экзосет», стандартного противокорабельного набора  английского флота того времени. Пара L/60 Bofors были установлены в первой модификации для патрулирования во время развёртывания в Индийском океане, но показали свою целесообразность во время Фолклендской войны, где по мнению командиров кораблей типа 22 они конкурировали с установками Сивулф.

Конструкция кораблей типа Broadsword уникальна для Королевского военно-морского флота отсутствием основного артиллерийского вооружения. Хотя на некоторых кораблях типа «Линдер» пушечное вооружение было снято во время модернизации, Broadsword был первым кораблём, который изначально конструировался без артиллерийской башни главного калибра. Артиллерия появилась на кораблях типа 22 только в третьей модификации.

Постройка кораблей типа 22 двигалась медленно, отчасти из-за сравнительно высокой стоимости единицы. Себестоимость последнего корабля типа 12 составляла около £10 млн; Корабли типа 21 стоили около £20 млн каждый; затраты на головной корабль типа 22 оцениваются в £30 млн, хотя к моменту принятия его на вооружение в 1979 году инфляция довела этот показатель до £68 млн, что намного выше, чем стоимость типа 42 (Glasgow, принятый на вооружение в том же году, стоил £40 млн).

После первой четвёрки кораблей («пакет I»), комплекс реконструкции фрегатов был расширен до приемлемых размеров, и длина кораблей последующих модификаций увеличилась. Кроме увеличения длины бросался в глаза резко наклонный форштевень, который обычно свидетельствует о наличии носового сонара (хотя ни на одном корабле из второй партии он так и не был установлен). Важным новшеством в партии II была новая Компьютерная командная система (Computer Assisted Command System, CACS-1), которая заменила систему CAAIS, установленную на кораблях пакета I. Система могла отслеживать до 500 целей, в том числе обнаруженных пассивным гидроакустическим массивом и системой РЭБ. Наиболее значительные изменения в этой группе из шести фрегатов типа 22 претерпела система РЭБ, которая теперь включала, в частности, классическую забортную систему для перехвата советской военно-морской и подводной связи. Эти очень сложные и специализированные варианты кораблей типа 22 были специально одобрены премьер-министром Джеймсом Каллаганом. Более крупный корпус обеспечивал улучшенные мореходные качества, но не добился ожидаемой стабильности гидроакустических антенн, что было важно во время патрулирования в мелководном морском проходе между Великобританией, Исландией и Гренландией, где они должны были играть важную роль в мониторировании прохождения советских подводных лодок во время «холодной войны». Пересмотренная машинная установка была взята от кораблей типа Brave, турбины Olympus были заменены турбинами Spey. Предполагался переход к схеме COGAG. К 1982 году стоимость единицы типа 22 возросло до £127 млн.

Это могло стать концом программы, если бы не Фолклендская война (1982), в которой два корабля этого типа (Broadsword and Brilliant) зарекомендовали себя с лучшей стороны. В дальнейшем несколько фрегатов этого типа были построены на замену кораблей, потерянных в Южной Атлантике.

Серия 3 
Последние четыре корабля этого типа (пакет III, корабли Cornwall, Cumberland, Campbeltown and Chatham) имели значительно улучшенную конструкцию. С учётом опыта, накопленного на Фолклендах, изменился состав вооружения. Единственной сохранившейся крупной системой оружия были шестиконтейнерные пусковые установки Сивулф. Корабли были оснащены 114-мм пушкой, в первую очередь для поддержки сухопутных войск. «Экзосет» был заменён на улучшенный «Гарпун» с восемью контейнерами в пусковых установках GWS 60, установленных побортно за мостиком. Каждый корабль был оснащён ЗРАК «Голкипер».

В окончательной форме корабли типа 22 были самыми крупными фрегатами когда-либо построенными для Королевского Военно-Морского Флота. Корабли следующего типа (тип 23) были существенно меньше. Благодаря этому, корабли типа 22 часто служили флагманскими кораблями оперативных групп НАТО.

Спецификации

Строительные и эксплуатационные расходы

Программы строительства 

11 января 1985 года г-н Dalyell спросил министра обороны: "какова последняя оценка стоимости фрегатов типа 22 c запасами, запасными частями и боеприпасами". Государственный секретарь по обороне, г-н Ли, ответил: "в среднем стоимость фрегата типа 22 серии III в настоящее время оценивается примерно в £140 млн в ценах 1984-85 годов. Стоимость вертолётов, запчастей и боеприпасов оцениваются примерно в £18 млн."

Эксплуатационные расходы

Готовность 
В феврале 1998 года Государственный министр по делам Вооружённых Сил, д-р Джон Рид сказал: "фрегаты типа 22 имеют готовность от 82 до 86 процентов за период пять последних лет. Остальное время приходится на плановое техническое обслуживание

Корабли – утилизация и текущее состояние 

В мае 2000 года, государственному секретарю по вопросам обороны был задан вопрос: «Каков запаланированный срок службы следующих кораблей: (a) HMS London, (b) HMS Beaver, (c) HMS Boxer, (d) HMS Brave; и каков прогноз по выводу их из состава Королевского флота?» На что Джон Спеллар ответил: «Запланированный срок службы каждого корабля составляет 18 лет. Дополнительная информация приведена в таблице.» Отметим, что 18 лет отсчитывается от даты передачи корабля флоту, а не от даты ввода в строй.

В июле 2000 года государственный секретарь по вопросам обороны был задан вопрос: «Когда планируется вывод из состава флота оставшихся фрегатов типа 22 серии II?». Джон Спеллар ответил: "планы вывода из эксплуатации кораблей типа 22 серии таковы:"
 HMS Sheffield: 2012 – будет заменён на эсминец типа 45
 HMS Coventry: 2001 – будет заменён на HMS St. Albans, фрегат типа 23.»

Сноски 

Фрегаты по типам
Фрегаты Великобритании